El refugio puede referirse a:

Toponimia 
 El Refugio, municipio en el departamento de Ahuachapán, El Salvador.
 El Refugio, lugar designado por el censo en el condado de Starr (Texas), Estados Unidos.
 El Refugio (El Burro), localidad en el municipio de Mapimí (Durango), México.
 El Refugio (Salitrera), localidad en el municipio de Atotonilco de Tula (Hidalgo), México.

Literatura 
 El refugio, tercera novela de la trilogía del Elfo oscuro, de R. A. Salvatore.
 El Refugio, casa en la ficción literaria de Harry Potter y las reliquias de la Muerte.

Cine y televisión 
 El refugio, telenovela argentina de 2006.
 El refugio, película española de 2021.